As Pupilas do Senhor Reitor pode se referir a:

As Pupilas do Senhor Reitor, o romance de Júlio Dinis
As Pupilas do Senhor Reitor (1924), filme de Maurice Mariaud
As Pupilas do Senhor Reitor (1935), filme de Leitão de Barros
As Pupilas do Senhor Reitor (1961), filme brasileiro, com Anselmo Duarte
As Pupilas do Senhor Reitor (1970), telenovela brasileira, da TV Record
As Pupilas do Senhor Reitor (1994), telenovela brasileira, do SBT

Desambiguação